Schiffenberg bezeichnet folgende Orte:

Kloster Schiffenberg in Gießen
Schiffenberg (Rothaargebirge), Berg im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen